Das Kroger St. Jude International 2000 war ein Tennisturnier, welches vom 14. bis 20. Februar 2000 in Memphis stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde Rotterdam das ABN AMRO World Tennis Tournament gespielt, welches genau wie das Kroger St. Jude International zur Kategorie der ATP International Series Gold zählte.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Deutsche Tommy Haas, der in diesem Jahr an Position zwei gesetzt im Halbfinale scheiterte. Sieger wurde der Schwede Magnus Larsson, für den es den insgesamt siebten und damit letzten Titel seiner Karriere darstellte. Es war Larssons erster Turniererfolg nach dem Sieg des Grand Slam Cups 1994.
Im Doppel siegte die an drei gesetzte Paarung Justin Gimelstob und Sébastien Lareau, die damit die Nachfolge der Australier Mark Woodforde und Todd Woodbridge antraten. Die Titelverteidiger nahmen in diesem Jahr nicht teil. Für Gimelstob und Lareau war es der zweite gemeinsame Turniersieg. Für Gimelstob war es der 8. Doppelerfolg seiner Karriere, für Lareau der 15.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel sowie acht Paarungen im Doppel bekamen in der ersten Runde jeweils ein Freilos. Das Gesamtpreisgeld betrug 700.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 800.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Memphis (Tennessee)